Hirvijärvi kan syfta på:
Hirvijärvi, Övertorneå kommun, by i Övertorneå kommun, 

Hirvijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hirvijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (1,11 km²)
Hirvijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (3,94 km²)
Hirvijärvi, Övertorneå kommun, 
Pikku Hirvijärvi, sjö i Övertorneå kommun, 
Hirvijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Finland
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,78, long 27,43)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,68)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,25, long 27,65)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 62,98, long 27,30)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 62,95, long 23,50)
 Hirvijärven tekojärvi
 Hirvijärvi (sjö i Finland, lat 62,50, long 24,52)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,35, long 26,97)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Birkaland)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,13, long 26,33)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, lat 61,80, long 26,40)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,75, long 27,00)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,65, long 25,80)
 Iso-Hirvijärvi (Sysmä, Päijänne-Tavastland, Finland)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, lat 60,67, long 24,65)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, lat 60,58, long 26,75)
 Hirvijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland)
 Hirvijärvi (sjö i Satakunta, Finland)

Se även
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn